Jednání může být:
 jednání
 vyjednávání
 právní jednání
 jednání (divadlo)
 jednání u kulatého stolu
 jednání učitele

Související články 
 Skutek

Externí odkazy